Gemeinhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Gemeinhardt, US-amerikanischer Hornist und Musikpädagoge
 Peter Gemeinhardt (* 1970), deutscher Theologe